Перикъл или Перикли (Пере) Янкулов Дудулов е български учител и общественик от Македония.

Биография 
Роден е около 1869 година в град Струга, тогава в Османската империя. Баща му Янкула Дудулов е виден български общественик в Струга. В 1889 година Перикъл Дудулов завършва с четвъртия випуск на Солунската българска мъжка гимназия. Става учител в родния си град и преподава в стружкото българско училище заедно с Александър Чакъров.

След като Струга попада в Сърбия след Междусъюзническата война, Дудулов преподава в Татар Пазарджик. В 1920 година е награден от Министерството на народното просвещение с орден „За гражданска заслуга“ V степен с кръстове.

Негови синове с Аспасия Ив. Чакърова са видният скулптор Анастас Дудулов и астрономът Димитър Дудулов.

Родословие

Бележки 

Родени в Струга
Български общественици от Македония
Български просветни дейци от Македония
Български учители
Четвърти випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Носители на орден „За гражданска заслуга“
Български имигранти от Македония в Пазарджик
Перикъл